Künster ist der Familienname folgender Personen:

 Doris Katharina Künster (* 1958), deutsche Grafikerin und Fotografin
 Frank Künster (* 1966), deutscher Clubbesitzer, Filmproduzent, Schauspieler, Türsteher sowie Künstler
 Hans Künster (* 1927), deutscher Schauspieler, Synchronsprecher